Résultats détaillés de l'édition 2001 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie International Series Gold, s'est tenue du 19 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Mark Philippoussis remporte son  en simple en battant en finale Davide Sanguinetti. C'est son  et la  qu'il s'impose à Memphis après 1998.
 Les jumeaux américains Bob Bryan et Mike Bryan remportent le titre face à leurs compatriotes Alex O'Brien et Jonathan Stark. Il s'agit pour tous les deux de leur  en carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2001) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Tennis masculin en 2001
ATP 2001
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en février 2001